Відомі носії:
 Лисенко Юрій Андрійович (1881–1958) — український драматичний актор.
 Лисенко Юрій Васильович (29 червня 1935 — 13 липня 2013) — інженер-випробовувач найбільшої у світі водневої бомби.
 Лисенко Юрій Володимирович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.
 Лисенко Юрій Григорович — український економіст, член-кореспондент НАН України
 Юрко Позаяк (Лисенко Юрій Васильович) — український поет і високопосадовець (керівник Служби підготовки виступів Президента України Секретаріату Президента України).
 Лисенко Юрій Семенович — український кінорежисер, сценарист.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок